Heinz Schmidtke ist der Name folgender Personen:

* Heinz Schmidtke (Verbandsfunktionär) (1921–1976), deutscher Politiker (SED) und Verbandsfunktionär
 Heinz Schmidtke (Ergonom) (1925–2013), deutscher Arbeitswissenschaftler

Siehe auch:
 Heinrich Schmidtke (1894–1954), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin